Битвы у мыса Финистерре — название морских сражений, произошедших у мыса Финистерре — северо-западной оконечности Испании.

 Битва у мыса Финистерре (1509) — португальская победа над французскими корсарами.
 Первая битва при мысе Финистерре (1747) — английская победа над французским флотом в Войне за австрийское наследство.
 Второе морское сражение у мыса Финистерре (1747) — победа английского флота над французским во время Войны за австрийское наследство.
 Битва у мыса Финистерре (1805) — британская победа над франко-испанским флотом во время Войны третьей коалиции.

Сражения по алфавиту
Морские сражения XVI века
Морские сражения XVIII века
Морские сражения XIX века